Cardinia (geslacht), een schelpengeslacht
 Cardinia (LGA), Local Government Area